Волынская:
 Топонимы
 Волынская область
 Волынская губерния
 Волынская возвышенность
 Волынская улица
 Исторические события
 Волынская резня
 Фамилия
 Волынская, Людмила Алексеевна (1904—1978) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР.
 Судзиловская, Евгения Константиновна (1854—?) — русская революционерка-народница.

См. также 
 Волынские
 Волынский
 Волынское